Viktoryja Azaranka era la detentrice del titolo.

Anastasija Pavljučenkova ha battuto in finale Caroline Wozniacki 1–6, 6–2, 6–3.

Teste di Serie

 Caroline Wozniacki (finale)
 Ioana Raluca Olaru (semifinali)
 Dominika Cibulková (quarti di finale)
 Ayumi Morita (semifinali)
 Sharon Fichman (quarti di finale)
 Amina Rakhim (quarti di finale)
 Sorana Cîrstea (terzo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (campionessa)

 Bibiane Schoofs (secondo turno) 
 Anna Tatišvili (terzo turno) 
 Marrit Boonstra (primo turno) 
 Tamira Paszek (quarti di finale) 
 Nikola Franková (primo turno) 
 Evgenija Rodina (secondo turno) 
 Alizé Cornet (secondo turno) 
 Timea Bacsinszky (terzo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte Bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2006